Esistono più comuni francesi con questo nome

Saint-Cassien – Dordogna
Saint-Cassien – Isère